Anton Winckler – dawny burmistrz Lubeki
 Charles ("Carl" Gustav Wilhelm) Winckler (1867, Frederiksberg – 1932, Frederiksberg), duński sportowiec
 Ewa von Tiele Winckler (znana jako matka Ewa) – wnuczka Franza, córka Huberta
 Franz von Winckler, górnośląski przemysłowiec
 Gustav Winckler
 Hubert von Tiele-Winckler, górnośląski przemysłowiec
 Hugo Winckler (1863, Gräfenhainchen – 1913, Berlin), niemiecki archeolog i historyk

Zobacz też 
 Pałac Wincklerów
 Zamek Thiele-Wincklerów w Katowicach

Duńskie nazwiska
Niemieckie nazwiska